Gladö kan syfta på:

 Gladö Kvarnsjöns naturreservat – ett naturreservat ligger vid tätorten Gladö kvarn i Huddinge kommun